Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open de Moselle 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský hráč Gilles Simon, který se před zahájením odhlásil pro poranění pravého zápěstí.

Soutěž dvouhry vyhrál osmý nasazený Belgičan David Goffin, jenž ve finále zdolal portugalskou turnajovou šestku Joãa Sousu ve dvou setech 6–4 a 6–3. Na okruhu ATP Tour tak získal druhý titul kariéry i probíhající sezóny, když v srpnu triumfoval na antukovém Austrian Open Kitzbühel 2014. V následné pondělní aktualizaci žebříčku ATP z 22. září 2014 se posunul na své kariérní maximum, když mu patřila 32. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Gaël Monfils (semifinále)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále, skreč)
  Lukáš Rosol (2. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  João Sousa (finále)
  Jerzy Janowicz (čtvrtfinále)
  'David Goffin (vítěz)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014